Volpone albo lis – spektakl Teatru Telewizji
 Volpone albo lis – film francuski